Die Extraliga 2020/21 war die 28. reguläre Austragung der höchsten tschechischen Eishockeyliga. Die Saison begann im September 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie unter strengen hygienischen Auflagen, wurde zwischen dem 13. Oktober und 7. November 2020 unterbrochen und anschließend komplett ohne Zuschauer ausgetragen. Erst im Playoff-Finale wurden wenige hundert Zuschauer zugelassen.

Nachdem die Rytíři Kladno im Vorjahr abgestiegen waren, wurden diese durch ČEZ Motor České Budějovice ersetzt. Der HC Sparta Prag gewann die Hauptrunde der Extraliga und erreichte das Playoff-Halbfinale. Tschechischer Meister wurde der HC Oceláři Třinec, der im Finale die Bílí Tygři Liberec mit 4:1 besiegte.

Modus 

In 52 Spielen spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat in der gesamten Saison 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 qualifizieren sich direkt für das Play-Offs-Viertelfinale, die im Best-of-Seven-Modus ausgetragen werden. Der Sieger der Play-offs erhält als tschechischer Meister den Pohár T. G. Masaryka (T.-G.-Masaryk-Pokal).

Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 12 spielen die weiteren Playoff-Plätze im Best-of-Five untereinander aus. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird keine Abstiegsrunde der restlichen zwei Mannschaften (Play-out) ausgespielt, da der Abstieg in die 1. Liga aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt ist.

Teilnehmer

Hauptrunde

Tabelle 

Erläuterungen: ,

Trainerwechsel

Beste Scorer 
Quelle: hokej.cz; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert;Plus Zum Vergleich: Spieler mit der besten Plus/Minus-Wertung; Straf Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
Quelle: hokej.cz; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, SaT = Schüsse aufs Tor, GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Bestwert

Play-offs

Turnierplan

Finale

Beste Scorer 
Quelle: hokej.cz; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: hokej.cz; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, SaT = Schüsse aufs Tor, GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Bestwert

Kader des Tschechischen Meisters

Auszeichnungen 
 Spieler des Jahres: Matěj Stránský (HC Oceláři Třinec)
 Playoff-MVP: Petr Vrána (HC Oceláři Třinec)
 Bester Trainer: Václav Varaďa (HC Oceláři Třinec)
 Bester Torhüter: Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec)
 Bester Verteidiger: Martin Gernát (HC Oceláři Třinec)
 Bester Stürmer: Matěj Stránský (HC Oceláři Třinec)
 Topscorer der regulären Saison: Peter Mueller (HC Kometa Brno)
 Preis Za Oddanost hokeji (Eishockey-Hingabe): Petr Vrána (HC Oceláři Třinec)
 Rookie des Jahres: David Jiříček (HC Škoda Plzeň)
 Zlatá helma (Goldener Helm): Jaroslav Vlach (Bílí Tygři Liberec)
 Sieger des Radegast Index (Kombination von Plus/Minus-Statistik mit geblockten Schüssen und Checks): Michal Gulaši (HC Kometa Brno)
 Bester Schiedsrichter: Jiří Svoboda

Weblinks 
 Tschechisches Eishockeyportal

Einzelnachweise 

Extraliga 2020
E2020